Alan Johnson peut désigner :
 Dave Alan Johnson, réalisateur, scénariste, producteur exécutif américain ;
 Alan Johnson (1950-), homme politique britannique ;
 Alan Johnson (né en 1983), joueur américain de baseball.